CTA, sigle composé des trois lettres C, T et A, peut faire référence à :

En France 
 Centrale de traitement d'air, équipant par exemple les salles blanches ;
 Centre de traitement de l'alerte, qui centralise les demandes de secours en France ;
 Corps techniques et administratifs des armées, un corps d'officiers ;
 contrôle technique des véhicules automobiles, un examen ayant pour but de vérifier l'état d'un véhicule dans le milieu automobile ;
 contribution tarifaire d'acheminement, une taxe spécifique au secteur du transport de l'électricité et du gaz ;
 certificat de transporteur aérien, un certificat qui autorise à faire du transport public aérien ;
 Compagnie des transports de l'Atlantique, une filiale de Veolia Transports ;
 Collectivité territoriale d’Alsace, une collectivité rassemblant le conseil régional d'Alsace et les conseils généraux des Bas-Rhin et Haut-Rhin ;
 Comité territorial de l'audiovisuel, une branche régionale du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ;
 Centre technique d'Aubevoye ;

Aux Pays-Bas et en Belgique 
 Centre technique de coopération agricole et rurale, une organisation internationale ayant existé de 1983 à 2020 en lien avec l'accord de Cotonou ;

Au Tibet 
 Central Tibetan Administration, le gouvernement tibétain en exil ;

Aux États-Unis 
 Chicago Transit Authority, le réseau de transport en commun qui dessert la ville de Chicago et ses banlieues ;
 Commodity Trading Advisor, dans le domaine de la finance, voir Managed Futures ;

En Suisse 
  Centre de traitement des alarmes, le centre d'appel 118 des pompiers vaudois ;

En Argentine 
 Central de Trabajadores de la Argentina, une des deux confédérations syndicale du pays ;

En sciences 
 Cherenkov Telescope Array, un observatoire d'astronomie gamma ;
 CTA, un milieu de culture ;
 convertisseur temps amplitude, un dispositif électronique servant à mesurer la durée de vie des états nucléaires ;

En publicité web 
 , la partie d'une publicité qui renvoie à une action ; il s'agit en général d'un bouton invitant à l'action ; par exemple "inscrivez-vous" ou "validez votre panier" .

Dans l'aviation 
 , une région de contrôle aérien.

Dans le jeu vidéo 
 Contenu téléchargeable additionnel

Code 
CTA est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Catane-Fontanarossa, en Sicile, en Italie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports